Адн:

 ‘Адн (), в исламе — один из четырёх садов рая, синоним библейского «эдема».
 АДН (; acide désoxyribonucléique) — французское название ДНК.
 Адн — сокращённое наименование артиллерийского дивизиона.

См. также 
 Адна
  — человекоподобное существо, персонаж иудейской Мишны.
 Древняя ДНК
 Библейский Веселеил обладал умением составлять комбинацию тех букв, посредством которых были сотворены небо и земля.

Примечания